Willa Friedbergów w Toruniu – zabytkowa willa secesyjna w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, u zbiegu ul. Chopina i Moniuszki, w sąsiedztwie Wydziału Matematyki i Informatyki UMK oraz Ogrodu Zoobotanicznego.

Historia 

Budynek powstał w 1908 roku według projektu Reinharda Uebricka, a jego pierwszym właścicielem była rodzina Friedbergów. W latach 1947–1952 był on siedzibą Funduszu Aprowizacyjnego. W późniejszych latach obiekt należał m.in. do Toruńskiego Zakładu Przemysłu Terenowego, a następnie  Związku Młodzieży Socjalistycznej. 

W latach 1994–2016 w willi mieściła się Okręgowa Izba Lekarska i Biblioteka Lekarska.

W latach 2018–2019 obiekt został odrestaurowany. Przywrócono elewację do pierwotnego stanu, włączając w to kolorystykę murów, ryzalitów i muru pruskiego. Dodatkowo odtworzona została loggia na pierwszym piętrze. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową - część została odrestaurowana a część stworzona na wzór oryginału. Główne wejście zostało przywrócone i znajduje się od strony zachodniej. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada windę i platformę dla wózków. W kwietniu 2019 roku w budynku zostanie otwarty prywatny dom opieki Willa Chopina.

Architektura 

We wnętrzu obiektu zachowały się pierwotny układ przestrzenny oraz stolarka drzwi i okien, a także klatka schodowa z balustradą i fragmenty sztukaterii.

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu
 Biblioteki w Toruniu

Przypisy 

Zabytkowe wille w Toruniu
Toruń